Суперкубок Вірменії з футболу 2015 — 18-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2015 року між чемпіоном Вірменії і володарем кубка Вірменії Пюніком та фіналістом кубку Вірменії Мікою.

Матч

Деталі

2015
Вірменія
2015 у Вірменії